Le tournoi de tennis de Bournemouth est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1970 se dispute du  au .

Margaret Smith Court remporte le simple dames. En finale, elle bat Virginia Wade.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Margaret Smith Court et Judy Tegart-Dalton.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Bournemouth

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

dames 1970
Bournemouth